En anglais, les 49ers (« forty-niners »), terme tiré de l'année 1849, est un surnom donné aux chercheurs d'or ayant participé à la Ruée vers l'or en Californie de 1849. Par extension, le terme a été adopté pour désigner : 

 49ers de San Francisco, une franchise de football américain dans la Ligue nationale de football.
 49ers de Charlotte, un club omnisports universitaire de l'université de Caroline du Nord à Charlotte.
 49ers de Long Beach State, le club omnisports de l'université d'État de Californie à Long Beach.
 49ers, un groupe de musique italien.
 49er, une classe de dériveurs monotypes.